Юда́шкин — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Юдашкин, Валентин Абрамович (род. 1963) — советский и российский модельер.
 Юдашкин, Гирш Хацкелевич (1905—1943) — Герой Советского Союза.